

Корнеліус — місто, штат Північна Кароліна
 Корнеліус — місто, штат Орегон